Cryptocala är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Benjamin 1921. Cryptocala ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Cryptocala